Duimspijker
 cirkelvormige verkeersdrempel
 Pseudoniem van Wiel Oehlen